Voici la liste des planètes mineures numérotées de 501001 à 502000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 501001 à 502000

501001-501100

501101-501200

501201-501300

501301-501400

501401-501500

501501-501600

501601-501700

501701-501800

501801-501900

501901-502000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 500 001 à 600 000